Vítor Pereira est un nom porté par :

 Vítor Pereira (1953-), de son nom complet Vítor Manuel Pereira, footballeur portugais ;
 Vítor Pereira (1968-), de son nom complet Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira, footballeur et entraîneur portugais ;
 Vítor Pereira (1978-), de son nom complet Vítor José Joaquim Pereira, footballeur et entraîneur portugais ;
 Vítor Melo Pereira (1957-), arbitre portugais de football.